Op de 100e vrouweneditie van het US Open in 1986 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van dinsdag 26 augustus tot en met zondag 7 september 1986.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková waren het tweede reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door Elise Burgin en Rosalyn Fairbank.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Pam Shriver won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Hana Mandlíková en Wendy Turnbull in drie sets. Het was hun 57e gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 66 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver twintig.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1986